Елия Казан (; ) е американски театрален и кино режисьор, сценарист и писател от гръцки произход, с рождено име Илиас Казандзоглу (на гръцки Ηλίας Καζαντζόγλου). Един от съоснователите на известното „Актърс студио“ в Ню Йорк през 1947 година.

Биография

Филмография

Като режисьор

Източници

Външни препратки 
 
 
  
 Елия Казан  Интервю с Казан от 1985 г. по CBS RealAudio 

Американски режисьори
Американски писатели
Носители на „Оскар“ за най-добра режисура
Носители на Златен глобус за най-добър режисьор
Гърци в САЩ
Родени в Истанбул
Починали в Ню Йорк